Cet article présente une liste de villes d'Azerbaïdjan.

Statut 
L'Azerbaïdjan comporte onze différentes agglomérations possédant le statut officiel de « ville » (şəhər en azéri) :

 Bakou (la capitale du pays)
 Gandja
 Lankaran
 Mingachevir
 Nakhitchevan
 Ordubad
 Shamakhi 
 Şirvan (Ali Bayramli de 1938 à 2008)
 Sumqayıt
 Ievlakh

Par taille

Autres villes 
- Gadabay, Tovouz, Tartar, Lerik, Lankaran, Massalli, Astara, Jalilabad, Joulfa, Charour, Chahbaz, KHodjaly, KHojavend, KHankendi, Kalbajar, Agdam, Agdere, Fuzuly, Jabrayil, Goubadly, Zangilan, Goygol, Goranboy

Annexes

Sources

Articles connexes 
 Subdivisions de l'Azerbaïdjan

Liens externes

 Bureau Public de Statistique 
 City Population

Notes et références 

Azerbaidjan
Ville
Azerbaidjan